Gradin kan avse:

Gradin – en trappstegsformad avsats, se Gradäng

Personer

Anita Gradin (1933–2022), svensk journalist, socialdemokratisk politiker och diplomat
Arvid Gradin (1704–1757), magister och docent vid Uppsala universitet 
Elin Gradin (född 1977), svensk skådespelare
Peter Gradin (född 1958), svensk ishockeyspelare
Thomas Gradin (född 1956), svensk före detta professionell ishockeyspelare
Ulrica Gradin (född 1961), svensk ämbetsman

Se även
 Rullgardin